Азиды:
 Неорганические азиды — неорганические соединения, содержащие кислотный остаток N3−: соли азотистоводородной кислоты и азидгалогениды (азиды галогенов).
 Органические азиды — органические соединения, содержащие азидную группу –N=N+=N−, обычно связанную с атомом углерода.

Азид:
 «Азид» (Р-415) — серия радиорелейных станций ВС СССР, России.